Devinn Lane (Newport Beach, 28 de março de 1972) é uma atriz pornográfica e diretora norte-americana. Como atriz, iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1999, aos 27 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Cineastas LGBT
Naturais de Newport Beach